Fallaciella är ett släkte av bladmossor. Fallaciella ingår i familjen Lembophyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Fallaciella